Институ́т Фра́нции () — основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее пять национальных академий:
 Французская академия (), учреждена при кардинале Ришельё в 1635 году для совершенствования французского языка и литературы, состоит из 40 членов («immortels»).
 Французская академия надписей и изящной словесности (), основана Жан-Батистом Кольбером в феврале 1663 года первоначально для составления надписей на монументах и медалях в честь Людовика XIV, позже объединила учёных-гуманитариев в области истории, археологии и языкознания; официальный статус академии с 1701 года; насчитывает 55 французских и 40 иностранных членов, а также 50 французских и 50 иностранных членов-корреспондентов.
 Французская академия наук (), основана в 1666 году Людовиком XIV по предложению Жан-Батиста Кольбера для математики, естественных наук и медицины.
 Французская академия изящных искусств (), создана в 1803 году в результате слияния Французской академии живописи и скульптуры (основана в 1648 году, распущена в 1793 году), Французской академии музыки (основана в 1669 году), Французской академии архитектуры (основана в 1671 году); официальный статус академии с 1816 года; в настоящее время добавлены секции кинематографии и фотографии; 57 кресел, из которых на 1 января 2010 года заняты 48.
 Французская академия моральных и политических наук (), основана в 1795 году, распущена в 1803 году, восстановлена в 1832 году; в настоящее время имеет секции: философии; моральных наук и социологии; законодательства, публичного права и юриспруденции; политической экономии, статистики и финансов; истории и географии; общую.

История

Здание 
В своём завещании от 6 марта 1661 года кардинал и министр Мазарини передал значительные средства молодому королю Людовику XIV на сооружение коллежа для шестидесяти представителей дворянских родов из провинций, объединённых королевской властью в результате Вестфальского (1648) и Пиренейского (1659) мирных соглашений (откуда произошло имя — Коллеж Четырёх Наций, которыми были Артуа, Эльзас, Пиньероль и Руссильон). Мазарини пожелал быть захороненным в часовне коллежа (как и его предшественник кардинал Ришельё в Сорбонне), а также завещал будущему коллежу свою персональную библиотеку.

Жан-Батист Кольбер поручил королевскому архитектору Луи Ле Во составить планы коллежа, предложив разместить его напротив Лувра на другом берегу Сены. Строительство было осуществлено между 1662 и 1688 гг. Библиотека Мазарини была открыта в 1682 году в восточном крыле здания коллежа.

Во время Великой французской революции с 1796 года в здании располагалась одна из трёх высших парижских центральных школ, «Центральная школа Четырёх Наций». Школа была закрыта в 1802 году, а в 1805 году император Наполеон I разместил в здании коллежа Институт Франции.

Институт 
До Великой французской революции в стране существовало пять самостоятельных академий — Французская, надписей и медалей, естественных наук, живописи и скульптуры, архитектуры. Они были упразднены Национальным конвентом в 1793 году.

Национальный институт наук и искусств был учреждён в соответствии со статьёй 298 Конституции Франции от 22 августа 1795 года для «собрания находок и совершенствования искусств и наук». Законодательным актом от 25 октября 1795 года (считается датой основания Института Франции) было создано три класса (отделения):
 физики и математики,
 моральных и политических наук,
 литературы и искусств.

Консульским декретом Наполеона Бонапарта в 1803 году был закрыт класс моральных и политических наук, а вместо класса литературы и искусств учреждено три новых: французского языка и словесности, древней истории и литературы, изящных искусств. В 1806 году Национальный институт наук и искусств переименован в Институт Франции. В 1816 году классы снова получили название академий. В 1832 году в составе Института Франции была воссоздана Академия моральных и политических наук и структура Института приобрела вид пяти академий, существующий до сих пор.

Деятельность 
Основной деятельностью Института Франции являются публикации научных материалов, содержание библиотек, музеев, зданий и монументов, а также около 1000 различных фондов, взаимодействие с национальной системой образования. Институт Франции осуществляет присуждение премий и грантов, суммарный размер которых на 2006 год составлял около 12 млн. евро. При Институте создан интернет-радио канал «Canal Académie».

Раз в квартал проводятся общие собрания всех академий для обсуждения общих вопросов. Результаты выборов новых членов, решение по которым принимается на собраниях каждой академии, утверждаются президентом Франции.

Руководители

Секретари 
 Анри Омон (1917—1936).
  (1937—1948).
  (1948—1952).

Канцлеры 
 Франсуа Альбер-Бюисон (1953—1961).
  (1961—1964).
 Жак Рюэф (1964—1978).
  (1978—1993).
 Марсель Ландовски (1994—1999).
 Пьер Мессмер (1999—2005).
 Габриэль де Брольи (2006—2017).
 Ксавье Даркос (с 2018).

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 
Академии наук
Национальные академии
Научные организации Франции